Естонська хокейна ліга 2017—2018 — 78-й розіграш чемпіонату ЕХЛ. Регулярний чемпіонат стартував 30 вересня 2017, а фінішував 24 березня 2018. В сезоні 2017—18 брали участь чотири клуби.

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 Офіційний сайт  
 ЕХЛ на scoresway 

2018
Естонія
Естонія